Termin Arud ima više značenja.

 Sukcinilglutamat-semialdehid dehidrogenaza, enzim
 Arud (Iran)